Giuseppe Peano
 aksjomaty Peana
 krzywa Peana
 twierdzenie Peana